ФК ПАОК (, Пантесалоникиос Атлитикос Омилос Константинополитон, в превод Общосолунски спортен клуб на цариградчани) е гръцки футболен клуб, играещ в Гръцката суперлига. Отборът е основан в Солун и играе домакинските си мачове на стадион Тумба. ПАОК е един от четирите клуба, които никога не са напускали първата лига. Клубът е печелил 2 пъти шампионската титла (1976, 1985), четири пъти купата (1972, 1974, 2001, 2003) и държи рекорда за най-много 2-ри места – 12.

История

Основаване 
ПАОК е наследник на Спортен клуб Хермес, който е основан през 1875 г. от гръцкото общество в квартал Пера, в Константинопол. Било е нужно на гърците в Константинопол да изразят своя гръцки дух в Турция, това довело до създаването на клуба. Клубът печелил купа след купа, което доказвало, че макар малцинство гърците имали силно присъствие в спорта. Но ситуацията не се запазила дълго и играчите били принудени да напуснат града. Тези, които се заселили в Солун основали ФК ПАОК през 1926.

Ранна история 
Първият чужд треньор на отбора е германецът Рудолф Гансер, който водел отбора през сезона 1931/32.

След Втората световна война и немската окупация, клубът навлязъл в блестящ период от историята си, това се случва в началото на 50-те на ХХ век. Австралийският треньор Уили Севцик основал академия за млади таланти, която дала началото на известни имена като Леандрос, Симеонидис, Гианелос, Маргаритис, Йоргос Хаванидис и др.

През 1953 г. се дало началото на златната ера на ПАОК тогава тима спечелил 3 поредни пъти Солунската шампионска титла и бил достоен представител на втория по големина град в Гърция – Солун.

През 1959 година започнал строежат на новия стадион на ПАОК близо до квартала Тумба в град Солун.

Благодарение на новия си голям стадион отборът можел да започне участието си в Гръцката суперлига.

В следващото десетилетие тимът се представял на средно ниво – някои казват, че ПАОК събирал сили през 60-те, за да ги отприщи с пълна сила през 70-те.

В Гърция тима се представя отлично, ПАОК поставя и няколко рекорда. Клубът успява да удари традиционните големи сили в Атина, печелейки титлата през 1976 г. и купата два пъти през 1972 г. и 1974 г.

Най – доброто си представяне в Европа, е достигането на 1/4 финал на КНК през сезон 1973/74, където бива отстранен от италинския АК Милан

Макар и да е отборите, който участват ежегодно в КНК, това не било достатъчно, целта им била Шампионска лига.

Новото хилядолетие 
През 2001 г. тимът печели Гръцката купа, след 25-годишно прекъсване, на незабравим финал срещу тогавашният действащ шампион – Олимпиакос. ПАОК побеждава с 4:2.

Но финансови проблеми продължават да пречат на клубът. Лятото на 2002 г. Ангелос Анастасиадис става начело на тима. Сезонът довел до спечелването на още една купа (2-ра за последните 3 години) срещу най-големия си съперник АРИС.

За да се издължи, през 2003 г. клубът продава някой от основните си играчи, въпреки това тима успява да се класира за европейските турнири, завършвайки трети.

Въпреки оптимизма сред феновете, ПАОК не успява да влезе в групите на Шампионска лига през сезон 2004/2005 след като бива отстранен от ФК Макаби Тел Авив.

Лятото на 2007 година, Теодорос Загоракис става новият президент на ПАОК, сменяйки Янис Гоуменос, това довежда до началото на нова ера. Първата стъпка била да се създаде план за изплащането на дълговете на клуба и довеждането на опитен мениджър като Фернандо Сантос. Междувременно Зисис Вризас завършва кариерата си като футболист и става технически директор. ПАОК станал добре организиран клуб и като резултат били доста известните играчи (като Пабло Контрерас, Златан Муслимович, Пабло Гарсия), които подписали с клуба.

През сезон 2008/2009 тима се представя изненадващо добре, завършвайки на 2-ра позиция.

Отборът

Състав

Футболисти 
Към 27 юли 2016 г.

Треньорски Състав 
 Старши-треньор:  Владимир Ивич

 Помощник-треньор:  Мирослав Шнауцер

 Помощник-треньор:  Григорис Кавалиератос

 Помощник-треньор:  Йоанис Томаидис

 Помощник-треньор:  Кирякос Цициридис

 Кондиционен-треньор:  Димитриос Данилидис

 Кондиционен-треньор:  Петър Милцанович

 Треньор на вратарите:  Христос Келпекис

Борд на Директорите 
 Президент:  Теодорос Загоракис
 Вицепрезидент:  Зисис Вризас
 Председател:  Панайотис Пикилидис
 Член:  Илиас Виолидис
 Член:  Андреас Мендринос
 Член:  Спирос Милиоридис
 Член:  Йоргос Михаилидис
 Член:  Йоргос Фарлалис

Стадион 

Име: Тумба (стадион)

Място: 	Квартал Тумба, Солун, Гърция

Построен: 	1959 г.

Капацитет: 	28 701 места

Използван от:ФК ПАОК и младежките му формации

Галерия

Статистика на позициите и головете на ПАОК през сезоните

В Европа 
Най-запомнящето се представяне на ПАОК в Купата на УЕФА е на 30 септември 1997 когато успява да елиминира Арсенал с общ резултат 2 – 1. В следващия кръг среща тогава силния Атлетико Мадрид, всички очакват ПАОК да окаже добра съпротива, но това не се случва и те губят с 5 – 2 на Висенте Калдерон. Въпреки малкия шанс тимът продължил да се бори, макар малкия шанс и прави равен 4 – 4 у дома.

Последният добър сезон в Купата на УЕФА е през 2001/2002, когато достига до 3-ти кръг, елиминирайки австрийския ФК Кернтен и Марила Прибрам, но след това бива отстранен от ПСВ Айндховен.

1: Служебна победа на Пари Сен Жермен.

Класация на УЕФА

Статистика 
Статистика на ПАОК в Европейските клубни турнири
Към 4 ноември 2010

Кл – класиранеМ – мачовеП – победиР – равниЗ – загуби

Успехи 
 Гръцка Лига:
  Шампион (3):1976, 1985, 2019
  Вицешампион (9):1937, 1940, 1973, 1978, 2010, 2013, 2016, 2017, 2020/21
  Купа на Гърция:
  Носител (8):1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019, 2020/21
  Финалист (13):1939, 1951, 1955, 1970, 1971, 1973, 1977, 1978, 1981, 1983,1985, 1992, 2014

Източници 

Спорт в Солун
Гръцки футболни отбори